Anderluh ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Anderluh (* 1988), österreichische Sängerin, Komponistin, Performerin und Musikerin (Autoharp, Klavier)
 Anton Anderluh (1896–1975), österreichischer Volksmusiksammler